Les Angoysses douloureuses qui procedent d'amours est un roman sentimental d'Hélisenne de Crenne paru en 1538.

Roman d'amour
Roman français du XVIe siècle